

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Прочие альбомы

Синглы

Мини-альбомы

Саундтреки

Примечания

Источники 
 Guinness Book of British Hit Singles — 14th Edition — ISBN 0-85156-156-X
 Guinness Book of British Hit Singles — 16th Edition — ISBN 0-85112-190-X
 The Guinness Book Of British Hit Albums — 7th Edition — ISBN 0-85112-619-7
 The Book Of Golden Discs — 2nd Edition — ISBN 0-214-20512-6
 The Guinness Book Of 500 Number One Hits — ISBN 0-85112-250-7

Бэсси, Ширли
Бэсси, Ширли